И́горь Ефи́мов:
 Ефимов, Игорь Борисович (род. 1960) — советский, грузинский, итальянский, монакский шахматист.
 Ефимов, Игорь Геннадьевич (род. 1974) — российский хоккеист, тренер
 Ефимов, Игорь Константинович (1932—2000) — советский и российский актёр.
 Ефимов, Игорь Маркович (1937—2020) — русский и американский писатель, историк, философ и публицист.
 Ефимов, Игорь Рудольфович — советско-американский учёный.